Obligatariusz – wierzyciel, który może żądać spełnienia świadczenia, wynikającego z posiadania obligacji.

Przypisy 

Finanse